Élodie Costa, née le 26 mai 1981 à Nice, est une chanteuse, comédienne et influenceuse française.

Biographie 
Elle se fait connaître à la fin de l'année 2021 grâce à son premier single Mélodie, devenu célèbre sur les réseaux sociaux notamment grâce à la plateforme TikTok. Son clip a été vu près de 3,5 millions de fois sur YouTube en février 2022, seulement 4 mois après sa sortie. À la même période, son single Mélodie a été écouté près de 1,2 millions de fois sur les plateformes digitales, seulement 5 mois après sa sortie. En septembre 2022, son clip cumule 4,5 millions de vues sur YouTube et son single compte 2,8 millions d'écoutes sur toutes les plateformes digitales.

Elle est également connue pour avoir participé à la saison 10 de The Voice en mars 2021 en ayant interprété Si, maman si de France Gall.

Dans ses singles, notamment Mélodie, Tout ira mieux demain ou encore Baisse pas les bras, elle fait porter des messages d'espoir dans presque l'intégralité de ses titres et paroles.

Discographie

Singles 

 2021 : Mélodie
 2021 : Vérifions ensemble avec Un Garçon Stupide
 2022 : Baisse pas les bras
 2022 : Tout ira mieux demain
 2022 : Bouge ton boule papa Noël

Notes et références 

Vidéaste web français
Personnalité féminine française
Chanteuse française
Naissance à Nice
Vidéaste web sur TikTok
Participant à The Voice (France)